Ridge Racer – serie di videogiochi
 Ridge Racer – videogioco del 1993, primo titolo della serie
 Ridge Racer – videogioco del 2004
 Ridge Racer – videogioco del 2011